Louvigné peut faire référence à plusieurs communes françaises :

 Louvigné, département de la Mayenne ;
 Louvigné-de-Bais, département d'Ille-et-Vilaine ;
Louvigné-du-Désert, département d'Ille-et-Vilaine ;
 La communauté de communes Louvigné communauté en Ille-et-Vilaine 

 Louvigné du Dézert est un poète libertin fictif inventé par Fernand Fleuret.

Voir aussi 
À l'orthographe approchante :